Moosberg heißen folgende geographische Objekte:

 Moosberg (Altaussee), ca. 1130 m, Vorberg des Sandling bei Altaussee, Steiermark (alter Salzberg)
 Moosberg (Murnauer Moos), ehemals 659 m, abgetragene Felskuppe bei Ohlstadt
 Moosberg (Solling), 513 m, Berg in Niedersachsen
 Moosberg (Darmstadt), 225 m, Berg in Odenwald, Hessen
 Moosberg (Reinhardswald), 185 m, Berg in Hessen

 Moosberg (Gemeinde Ebenthal), Ortschaft in der Gemeinde Ebenthal in Kärnten

Siehe auch:
 Mosberg 
 Moseberg 
 Mossberg
 Moos (Berg)
 Moosberger 
 Moosburg 
 Mooshügel